Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Mats Wilander 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (semifinali)
 Mats Wilander (finale)
 Alberto Mancini (secondo turno)
 Jay Berger (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (terzo turno)
 Andrés Gómez (Campione)
 Jaime Yzaga (quarti di finale)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

 Luiz Mattar (primo turno)
 Jaime Yzaga (terzo turno)
 Mats Wilander (semifinali)
 Bruno Orešar (primo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)
 Eduardo Bengoechea (quarti di finale)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Jimmy Brown (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1989